«А́льберт-Парк» () — гоночная трасса, используемая для проведения автомобильных и мотоциклетных гонок различных гоночных серий: «Формула-1», «Формула-3», «Формула Ford».

Расположена в городе Мельбурн, Австралия, вокруг небольшого искусственного озера. Используется с 1996 года. Является самой скоростной из городских трасс на которых проходили этапы чемпионата мира Формулы-1, с зафиксированной средней скоростью круга 237,2 км/ч.

Конфигурации

Победители Гран-при Австралии на трассе Альберт-Парк

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт Гран-при Австралии
 Расположение на Google Maps
 Профиль на официальном статистическом сайте ФИА
 Профиль на statsf1.com
 

Трассы Формулы-1
Гран-при Австралии
Гоночные трассы Австралии
Временные гоночные трассы
Спортивные сооружения Мельбурна